Miejscowości w USA:
 Morgan City – miasto w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Morgan City – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Leflore